Helperknapp (gemeente), een gemeente in het Groothertogdom Luxemburg
Helperknapp (heuvel), een heuvel in deze gemeente